Aurelia – imię żeńskie wywodzące się od łacińskiego aureolus – „złocisty”

W nauce 
 Aurelia – rodzaj krążkopława z rodziny Ulmaridae
 Aurelia – krater na Wenus
 (419) Aurelia – planetoida
 Planeta Aurelia – fikcyjna planeta zawierająca na sobie życie

Geografia 
 Aurelia – średniowieczna łacińska nazwa Orleanu
 Aurelia – miejscowość w stanie Iowa
 Via Aurelia – starożytna droga rzymska

Sztuka i kultura 
 Aurelia – główna bohaterka dramatu Wariatka z Chaillot
 Aurélia ou le rêve et la vie (pol. Aurelia) (1855) – opowiadanie Gérarda de Nervala
 Aurelia – meksykańska telenowela
 Aurelia – bohaterka To właśnie miłość
 Aurelia – muzyka do hymnu napisanego dla The Church's One Foundation (lata 60. XIX wieku)
 Aurelia – singiel Al Bensona
 Aurelia – utwór z płyty AFI (The Blood Album) amerykańskiej grupy AFI

Pozostałe 
 Aurelia Finance – genewskie przedsiębiorstwo
 Lancia Aurelia – włoski samochód osobowy
 USS Aurelia (AKA-23) – amerykański transportowiec